Вильгельм Поль Альберт Клингенберг — немецкий математик, один из основателей современной школы дифференциальной геометрии в Германии, наиболее известен благодаря результатам о замкнутых геодезических и теоремой о сфере, доказанной совместно с Марселем Берже в 1960 году.

Жизнь 
Вильгельм Клингенберг родился в 1924 году в семье протестантского пастора в Ростоке. В 1934 году семья переехала в Берлин. Служил в армии с 1941 года.

После войны изучал математику в Киле, где он получил докторскую степень в 1950 году под руководством  по аффинной дифференциальной геометрии.
Вскоре работал помощником Фридриха Бахмана и начал работать в группе Вильгельма Бляшке в Гамбурге. Здесь он защитил хабилитацию в 1954 году. Также работал в Риме в группе с Франческо Севери и Беньямино Сегре. Получил должность в Гёттингенском университете, где он оставался до 1963 года.

В 1954—1955 годах он работал в Индианском университете в Блумингтоне. В это время он также посетил Морса в Принстоне. В 1956—1958 он был приглашённым профессором в институте перспективных исследований Принстонского университета. В 1962 году он посетил Калифорнийский университет в Беркли как гость Чженя, которого он знал со времён своего пребывания в Гамбурге.
Позже стал полным профессором Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, а в 1966 году — полным профессором Боннского университета. В этой должности он работал до своего выхода на пенсию в 1989 году.

Клингенберг женился в 1953 году на Кристине Клингенберг (урожденной Коб), имеет двух сыновей и дочь.

Признание 
В 1966 году он был приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков в Москве. Там он прочитал доклад по теме «теория Морса на пространстве замкнутых кривых»).

Публикации 

На русском

На мемецком

На английском

Ссылки 

Дифференциальные геометры
Члены Академии наук и литературы в Майнце